De term elect betekent kiezen of gekozen.
elect (ambt), een kerkelijke functie
Elect (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk

Zie ook 
 President-elect, in de Verenigde Staten een aanduiding voor een president die gekozen, maar nog niet in functie is